Воропаев, Александр:
 Воропаев, Александр Александрович (род. 1980) — российский футболист.
 Воропаев, Александр Алексеевич (1941—2021) — советский оператор и кинорежиссёр.
 Воропаев, Александр Сергеевич (род. 1993) — российский волейболист.
 Воропаев, Александр — украинский самбист.